Heiligenstadt es el nombre de varios lugares:
 Heilbad Heiligenstadt, Turingia (Alemania).
 Heiligenstadt in Oberfranken, Baviera (Alemania).
 Heiligenstadt (Viena), municipio independiente hasta 1892 hoy incluido en la capital austriaca.